Kulu kan syfta på följande platser:

Indien 

 Kulu (ort), Himachal Pradesh, 
 Kulu (distrikt i Indien, Himachal Pradesh, lat 32,00, long 77,25),

Indonesien 

 Desa Kulu, administrativ by, Jawa Tengah,

Liberia 

 Kulu (distrikt i Liberia), Sinoe County,

Turkiet 

 Kulu, distriktshuvudort, Konya, 

Robotskapade Indienförgreningar
Robotskapade Indonesienförgreningar
Robotskapade Liberiaförgreningar
Robotskapade Turkietförgreningar